The Game of Their Lives bezeichnet zwei Filme bzw. ein Buch.

 The Game of Their Lives (Buch), 1996 erschienenes US-amerikanisches Buch von Geoffrey Douglas über die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaftsendrunde 1950 überraschend die englische Nationalmannschaft besiegte
 The Game of Their Lives (2002), britischer Dokumentarfilm über die nordkoreanische Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaftsendrunde 1966
 The Game of Their Lives (2005), US-amerikanischer Spielfilm basierend auf dem Buch von Geoffrey Douglas